Urumi može značiti:
Urumi, narod u Ukrajini.
Urumí, pleme Ramaráma Indijanaca iz Rondônije.
Urumí (jezik), izumrli jezik urumi Indijanaca.